Alcobaça (Portugal), een gemeente in het Portugese provincie Estremadura
 Alcobaça (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Alcobaça
 Alcobaça (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Alcobaça (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia